Glaucidium — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Glaucidium — таксономическое название рода растений Глауцидиум,
 Glaucidium — таксономическое название рода птиц Воробьиные сычи.